Digital audio workstation
Mansour Daw

Localidades

Ab Daw

Desambiguação